Blood and Sand (1922), een Amerikaanse stomme film uit 1922
Blood and Sand (1941), een dramafilm in Technicolor uit 1941 onder regie van Rouben Mamoulian
Spartacus: Blood and Sand, een televisieserie over de gladiator Spartacus die opstand voerde.